Amerikai Egyesült Államok
 Millwood (Dél-Karolina)
 Millwood (Georgia)
 Millwood (Kansas)
 Millwood (Kentucky)
 Millwood (New York)
 Millwood (Nyugat-Virginia)
 Millwood (Ohio)
 Millwood (Oregon)
 Millwood (Pennsylvania)
 Millwood (Texas)
 Millwood (Virginia)
 Millwood (Washington)
 Millwood tó, Arkansas

 Ausztrália
 Millwood (Queensland)
 Millwood (Új-Dél-Wales)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Millwood (Dél-Afrika)

Nevek
 Millwood (vezetéknév)